Miejscowości w USA:
 Grand Tower – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Grand Tower (ang. Grand Tower Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jackson